

Geografia
 Valenzano – comune italiano della Città metropolitana di Bari in Puglia
 Valenzano (Caivano) – frazione italiana del comune di Caivano nella Città metropolitana di Napoli in Campania
 Lama Valenzano – corso d'acqua italiano

Linguistica 
 valenzano – nome tradizionale del dialetto valenciano

Persone
 Gino Valenzano – pilota automobilistico, imprenditore e scrittore italiano
 Nicola Valenzano – attore e regista italiano
 Pietro Valenzano – ex calciatore italiano
 Raffaele Valenzano – militare e aviatore italiano

Pagine correlate
 Valenzani